Агата — женское имя.

 Агата — женское имя, происходящее из др.-греч. ἀγαθός, agathos, означающего «хороший»

Топоним 
 Агата — труднодоступная станция в Северо-Западной части Эвенкийского района.
 Агата — озеро на плато Путорана.

Известные носители 
 Кристи, Агата
 Агата Киевская
 Агата Барбара
 Агата Линь Чжао
 Агата Мруз-Ольшевская
 Агата Григорьевна Будрина
 Агата Муцениеце

Другие значения 
 «Агата» — спектакль по пьесе Маргерит Дюрас.
 «Агата» — художественный фильм.
 «Агата Кристи» — российская рок-группа.
 (228) Агата — астероид, открытый в 1882 году.
 Агата (тропический шторм)

См. также 
 Агат (значения)